Zawody pucharu świata w biathlonie w Anterselvie były szóstymi w sezonie 2010/2011 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje odbywały się w dniach 20 – 23 stycznia. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu masowym i sztafecie.

Pierwszego dnia odbywały się sprinty mężczyzn. Wygrał Rosjanin Anton Szypulin przed Niemcem Michaelem Greisem i Norwegiem Larsem Bergerem. Drugiego dnia odbywał się sprint kobiet. Wygrała Norweżka Tora Berger przed Słowaczką Anastasiją Kuźminą i Rosjanką Olgą Zajcewą. Trzeciego dnia odbywały się sztafety kobiet. Wygrała Rosja przed Szwecją i Niemcami. Tego samego dnia rozgrywano biegi masowe mężczyzn. Wygrał Francuz Martin Fourcade przed Szwedem Björnem Ferrym i Rosjaninem Antonem Szypulinem. Ostatniego dnia rozgrywano bieg masowy kobiet. Wygrała go Norweżka Tora Berger przed Francuzką Marie-Laure Brunet i Białorusinką Darią Domraczewą. Tego dnia rozgrywane były też sztafety mężczyzn. Wygrały Niemcy przed Włochami i Norwegią.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sprinty – 20.01.2011, 21.01.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 96 zawodników. Na starcie nie pojawił się  Aleksander Syman.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 96 zawodniczek. Wszystkie ukończyły konkurencję.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono jedynie pierwszą dziesiątkę

Biegi masowe – 22.01.2011, 23.01.2011

Mężczyźni 

W biegu masowym wzięło udział 25 pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej oraz pięciu najlepszych zawodników, którzy zajęli wysokie miejsce w sprincie w Oberhofie, ale nie znaleźli się w owej dwudziestcepiątce. Wszyscy ukończyli bieg.

Wyniki:

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

W biegu masowym wzięło udział 25 pierwszych zawodniczek w klasyfikacji generalnej oraz pięć najlepszych zawodniczek, które zajęły wysokie miejsce w sprincie w Oberhofie, ale nie znalazły się w owej 25-tce. Zdyskwalifikowana została  Kaisa Mäkäräinen.

Wyniki:

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono jedynie pierwszą dziesiątkę

Sztafety – 22.01.2011, 23.01.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 21 sztafet. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły  i .
Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszono 20 drużyn. Sześć drużyn zostało zdublowanych i musiało wycofać się z rywalizacji: (, , , ,  i ).

Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w biathlonie 2010/2011